Thirty Flights of Loving — приключенческая видеоигра от первого лица, созданная инди-студией Брендона Чанг Blendo Games. Она была выпущена в августе 2012 года для Microsoft Windows, а в ноябре 2012 года для MacOS. В игре используется модифицированная версия движка id Tech, первоначально используемая для Quake 2, и включает музыку, написанную участником Idle Thumbs Крисом Римо.

Игра является непрямым продолжением Gravity Bone (2008) и имеет того же главного героя — неназванного шпиона. Он был разработан как часть кампании Kickstarter для возрождения подкаста Idle Thumbs и включал бесплатную копию своего предшественника. Игра получила в целом благоприятные отзывы от игровых СМИ, выбив 88 из 100 на сайте Metacritic.

Геймплей 

Thirty Flights of Loving — игра в жанре first-person action adventure, на полное прохождение которой требуется что-то около 15 минут. Используя манипулятор типа «мышь» и клавиши WASD, игрок управляет главным героем — безымянным шпионом. В игре также присутствует неигровые персонажи Анита и Борхес.

Разработка и релиз 

Игра была разработана в студии Брендона Чанга Blendo Games.

Игра стала доступна в июле 2012 года в Steam для Windows, а в ноябре того же года — Для MacOS.

Оценки 

Игра получила достаточно высокие оценки критиков

.

Примечания 

Компьютерные игры 2018 года